Történelmi események (13. század)
 Tatárjárás Magyarországon
 Második tatárjárás
 Mongol betörések Európában
 Tatárjárás a Ruszban 

 Történelmi események (17-18. század)
 Poroszországi tatárjárás, krími tatárok betörése a Porosz Hercegségbe 1656-ban
 Utolsó tatárjárás, krími tatárok betörése Magyarországra 1717-ben

 Irodalmi, színpadi művek  
 Tatárjárás (operett), Kálmán Imre operettje, 1908. (német címe „Ein Herbstmanöver”, angol címe „The Gay Hussars”
 Tatárjárás (film), Kertész Mihály (Michael Curtiz) 1917-es játékfilmje, Kálmán Imre zenéjével

Jegyzetek